

Sigle 
 PUD – Portale Unico Dogane

Codici 
 PUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Deseado, provincia di Santa Cruz (Argentina).

Unità di misura
 Pud – antica unità di misura russa pari a 16,3805 kg.